MARS (MIPS Assembler and Runtime Simulator) ist ein an der Missouri State University entwickelter Emulator für die MIPS32-Architektur. Dadurch ist es möglich, Assemblercode, der für MIPS geschrieben wurde auch auf anderen Architekturen (z. B. auf einem x86-Prozessoren) zu testen bzw. „auszuführen“. 

MARS ist in Java geschrieben und für alle Betriebssysteme verfügbar, für die es eine Java Virtual Machine gibt. Der MARS Simulator wurde ausdrücklich zu Lernzwecken entwickelt und wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Er wird an einigen Hochschulen zum Erlernen der Assemblersprache eingesetzt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Beispielprogramm

Emulator
Java-Programm